Delicatessen, type de magasin d'alimentation ou de lieu de restauration
 Delicatessen, film français réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet en 1991